Klauder ist der Familienname von:

 Charles Klauder (1872–1938), US-amerikanischer Architekt
 John Klauder (* 1932), US-amerikanischer Physiker